Åhus kan syfta på:

Åhus – tätort i Sverige
Åhus borg – borg i Sverige
Åhus socken – socken i Sverige
Åhus landskommun – tidigare landskommun i Sverige
 Åhus municipalsamhälle – tidigare municipalsamhälle 1887–1905
Åhus köping – tidigare administrativ köping 1905–1971
Åhus församling – församling i Svenska kyrkan
Åhus kyrka – kyrkobyggnad i Sverige
 Åhus distrikt – ett distrikt i Kristianstads kommun och Skåne län
Åhusbanan – järnväg i Sverige
Åhus Beachhandboll Festival – beachhandbollsturnering i Sverige
Kristianstad/Åhus Jazzfestival, musikfestival i Sverige
Åhmans i Åhus – hisstillverkare i Sverige
Åhus Glass – glasstillverkare i Sverige
Åhus frikyrka – församling i Sverige
Kristianstad–Åhus Järnväg – järnväg i Sverige